Don't Sweat the Technique è il quarto album in studio del duo hip hop statunitense Eric B. & Rakim, pubblicato nel 1992 da MCA Records.

Tracce

Collegamenti esterni